Tapestry (Star Trek: The Next Generation), episódio da série de ficção científica Star Trek: The Next Generation
 Tapestry (DHT), uma Tabela Hash Distribuída (DHT - Distributed hash table)
 Tapestry (java), um modelo de desenvolvimento para WEB, baseado na plataforma JAVA

Música 
 Tapestry (álbum), da cantora e compositora Carole King
 Tapestry (canção), da banda Protest The Hero

Desambiguações de música